Konstantin Bodin, onder de naam Peter III tsaar der Bulgaren (1072-1073)
 Peter III van Aragón, de Grote, koning van Aragón (1276-1285)
 Peter III van Rusland, tsaar van Rusland (1762)
 Peter III van Portugal, koning van Portugal (1777-1786)